Příjmení Pichler nosí více významných osobností:

 Anton Pichler (1834–1893) – rakouský úředník státních drah a politik německé národnosti
 Heinrich Pichler (1849–1925) – rakouský křesťansko-sociální politik
 Viliam Pichler (* 1968) – slovenský vysokoškolský profesor, lesník, ekolog a děkan Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvolenu
 Wilhelm Pichler (politik) (1849–1901) – rakouský právník a politik německé národnosti